INC segles angleses del Indian National Congress
 INC, Indian National Council
 INC, Iraqi National Congress
 INC, Institut Nacional de Cultura de Peru
 "Inc." o "inc.", als països anglosaxons bareujat "incorporated" (de corporació).